Schloss Velden bezeichnet
 Schloss Velden (Kärnten), ein Schlosshotel am Wörther See
 Schloss Velden (Neufelden), ehemalige Burg und ehemaliges Schloss in Neufelden in Oberösterreich
 Schloss Velden (Mühlen), Schloss in Mühlen, Bezirk Murau, Steiermark